

Musica 
 The Powers That Be – album dei Pharaoh del 2021

Televisione 
 The Powers That Be – serie televisiva statunitense
 La minaccia degli Ori (The Powers That Be) – quinto episodio della nona stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 Powers That Be